Иксанова — женская форма фамилии , а также топоним.

 Фамилия 
 Иксанова, Алия Равильевна (род. 1984) — российская лыжница.
 Иксанова, Гульнар Мустахимовна (род. 1958) — казахстанский политический и общественный деятель.
 Иксанова, Ильсияр Вазиховна (род. 1966) — российская поэтесса. Топоним 
 Иксанова — деревня в России, Челябинская область, Кунашакский район.